(635) Вундция () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу C. Он был открыт 9 июня 1907 года немецким астрономом  в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь немецкого психолога Вильгельма Вундта, у которого учился Лонерт. Именно Вундт предложил отменить правило, которое разрешало называть астероиды только женскими именами.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей